Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sebastián Decoud e Jurij Ščukin che hanno battuto in finale James Cerretani e Olivier Charroin 6-3, 64-7, [10-4].

Teste di serie 

 Philipp Marx /  Frank Moser (primo turno)
 Jérémy Chardy /  Jérôme Haehnel (semifinali)

 Sander Groen /  Christophe Rochus (quarti di finale)
 James Cerretani /  Olivier Charroin (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2007